Médias, des moyens de communication.
 Mediaş, une ville roumaine de Transylvanie.